Широкий Брод — хутор в Саракташском районе Оренбургской области в составе  Старосокулакского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 35 километров по прямой на север от поселка Саракташ.

Население
Население составляло 15 человек в 2002 году (русские 33%, украинцы 67%), 3 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района